Schütze se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara Schütze
 Eduard Schütze